Vorzeichnung steht für:

 eine Skizze, siehe Skizze#Bildende Kunst
 die Angabe der Vorzeichen (Musik)